Nel 1955 si trasferì con la famiglia a Parma e dal 1994 risiede a Torre di Traversetolo. Si è laureato in Storia Moderna all'Università di Bologna nel 1978 con il massimo dei voti e lode.

Dal 1971 al 1992 è stato collaboratore (giornalista pubblicista) della Gazzetta di Parma. Dal 1981 è insegnante di Materie Letterarie presso le scuole medie inferiori di Parma e provincia (insegnante di ruolo dal 1984).

Ha svolto lavori di ricerca in ambito universitario, per comitati scientifici e convegni.

Pubblicazioni
La sua opera maggiore è il Dizionario biografico dei Parmigiani, in 4 volumi per complessive 3946 pagine. Contiene oltre 12.000 biografie di personalità nate a Parma e nella sua provincia, o comunque vissute a Parma lasciandovi contributi importanti della loro attività. 
L'opera, edita nel 1999 dalla PPS Editrice di Parma, è stata resa disponibile online nel 2004 dalla Istituzione Biblioteche del Comune di Parma.

Altre pubblicazioni:   
 L'infanzia a Parma nel Settecento. Aspetti storico-sociali della condizione infantile nella società parmense del secolo XVIII, Libreria Aurea Parma, Parma, 1979, 175 pp.
 Storia demografica della città di Parma. Dalle origini al 1860. Fonti archivistiche e bibliografia, Tecnografica, Parma, 1983, 215 pp.
 Bibliografia parmigiana 1974-1983, con aggiunte e correzioni alla Bibliografia generale delle Antiche Province Parmensi di Felice da Mareto, Battei, Parma, 1991, XXII-743 pp.)
 Storia della casa editrice Battei. Centovent'anni di attività, Battei, Parma, 1995, XVIII-238-CVIII pp.
 Ricerche, documenti e memorie per la storia delle ville di Torre e Berzora in Val Termina,  Collezione storica di Malacoda, Parma, 1996, X-86 pp.
 Alle radici dei Lasagni. Memorie storico genealogiche, Tecnografica, Parma, 1998, VIII-345 pp.
 Traversetolo e le sue strade (con Sonia Moroni), Silva Editore, Parma, 2006
 L'Arte Tipografica in Parma. I Viotti e i loro contemporanei (1529-1673), Silva Editore, Parma, 2016

Articoli monografici:
 Tizzano: strutture demografiche e componenti economico-sociali in periodo preunitario, rivista Malacoda n. 28, 1990, pp. 48-66
 Buccae et bona Communitatis et hominum de Turre (28 marzo 1415). Torre di Traversetolo nell'Estimo del sale di Nicolò III d'Este duca di Ferrara, Modena e Parma, in Malacoda 57, 1994, pp. 79-86
  Spunti di cronaca dai registri parrocchiali di Torre di Traversetolo, in Malacoda 62, 1995, pp. 35-71
 Uomini, bestiame, proprietà terriera e sfruttamento del suolo nella collina parmigiana. Le ville di Torre e Berzora in Val Termina in alcuni documenti fiscali e catastali dei secoli XV-XVII, in Malacoda 65, 1996, pp. 35-56
 La Nova Rafformatione taxe salis del 1462 nei territori di Neviano Arduini e Traversetolo, in Valli del Termina 1, 1998, pp. 119-154
 Consistenza e reperibilità dei registri parrocchiali delle parrocchie dei vicariati di neviano Arduini e Traversetolo, con qualche nota su confini e toponimi, in Valli del Termina 1, 1998, pp. 155-177
 Bibliografia delle Valli del Termina, dei suoi paesi e dei suoi personaggi, in Valli del Termina 1, 1998, pp. 179-243
 La popolazione della città di Parma dal 1861 al 1991, con qualche cenno sull'andamento demografico in epoca medievale e moderna e alcune proiezioni a breve termine, in Almanacco Parmigiano 1999-2000

È socio di diverse associazioni culturali, tra le quali:
 Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi
 Società Italiana di Demografia storica (1980)
 Associazione Italiana di Storia dell'Educazione Fisica e dello Sport (1987)
 Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (1996)
 Istituto storico Parri della Resistenza (1996)
 Centro Studi della Valle del Termina (1997)

Note

Lasagni